Friedrich-Ebert-Stadion steht für
 Friedrich-Ebert-Stadion (Berlin)
 Friedrich-Ebert-Stadion (Hildesheim)